Aglais chinensis är en fjärilsart som beskrevs av John Henry Leech 1898. Aglais chinensis ingår i släktet Aglais och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
chinensis